De Triceratopini of (grammaticaal onjuist) Triceratopsini, zijn een groep ornithischische dinosauriërs, behorende tot de Ceratopia

In 2011 definieerde Nicholas Roy Longrich een klade Triceratopsini als de groep bestaande uit Triceratops horridus en alle soorten nauwer verwant aan Triceratops dan aan Anchiceratops ornatus of aan Arrhinoceratops brachyops.

De groep bestaat uit grote gehoornde planteneters uit het late Campanien en het Maastrichtien van Noord-Amerika. Behalve Triceratops hooridus en Triceratops prorsus zijn mogelijke soorten Titanoceratops, Eotriceratops, Nedoceratops, Ojoceratops, Regaliceratops en Torosaurus. Er zijn ook onderzoekers die menen dat het hele begrip overbodig is omdat Regaliceratops buiten de definitie valt, Titanoceratops identiek zou zijn aan Pentaceratops en Torosaurus, Ojoceratops, Nedoceratops en Eotriceratops aan Triceratops, zodat de klade met dat laatste geslacht zou samenvallen.

Een mogelijke positie in de evolutionaire stamboom toont het volgende kladogram

Literatuur
Nicholas R. Longrich, 2011, "Titanoceratops ouranous, a giant horned dinosaur from the Late Campanian of New Mexico", Cretaceous Research, 32: 264-276 

Ceratopia